Emmertal bezeichnet

 das Tal der Emmer, die beim Ortsteil Emmern von Emmerthal im Landkreis Hameln-Bad Pyrmont, Niedersachsen, von links der Weser zufließt
 Emmertal, linkes Trockental zur unteren Altmühl bei der Einöde Emmerthal von Riedenburg im Landkreis Kelheim, Bayern
 Emmertal (Niedersachsen), ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen
 Emmertal (Nordrhein-Westfalen), ein Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Emmerthal